AER peut faire référence à :
  ;
 Attestation d'éducation à la route ;
 Advanced Engine Research, un motoriste de voitures de courses ;
 attestation employeur rematérialisée, une formalité administrative française qui permet aux employeurs de déclarer les fins de contrats des salariés ; voir aussi AED ;
Approximation de l'équilibre rapide, une approximation utilisée en cinétique chimique.

Notes et références